Bounty může znamenat:

Historie 
 HMS Bounty – byla britská fregata, postavená roku 1787
 Vzpoura na Bounty
 Seznam členů posádky Bounty
 Vzbouřenci na lodi Bounty od Julese Verna
 Vzpoura na lodi Bounty od Vítězslava Kocourka

Geografie 
 Bounty (souostroví) – je skupina 13 granitových ostrovů v jihozápadní části Tichého oceánu.
 Bounty (zátoka) – zátoka ležící u hlavního města Pitcairnových ostrovů Adamstownu.

Kultura 
 Bounty Day – svátek, který slaví obyvatelé Pitcairnova ostrova a ostrova Norfolk, kteří pochází původem z Pitcairnu.
 Bounty (film) – film z roku 1984 režiséra Rogera Donaldsona.

Jídlo 
 Bounty (čokoláda) – čokoláda s kokosovou náplní